German Open 1995 steht für:

 German Open 1995 (Badminton)
 German Open 1995 (Snooker)
 German Open 1995 (Tennis)
 German Open 1995 (Euro-Tour Event 22) im Poolbillard, siehe Poolbillard 1995
 Volvo German Open 1995 im Golf, siehe German Open (Golf)
 Maredo German Open im Golf, siehe Ladies German Open